Фред Тейлор:
* Тейлор, Фред (1880—1968) — американский велогонщик.
 Тейлор, Фред (1884—1954) — английский футболист.
 Тейлор, Фред (1924—2002) — американский бейсболист и тренер по баскетболу.
 Тейлор, Фред (род. 1948) — американский баскетболист.
 Тейлор, Фред (род. 1957) — американский легкоатлет.

См. также 
 Тейлор, Фредерик
 Тейлор, Фредди